|-
| (57301) 2001 QY197||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57302) 2001 QE198||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57303) 2001 QL198||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57304) 2001 QV198||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57305) 2001 QJ199||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57306) 2001 QB200||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57307) 2001 QS200||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57308) 2001 QL201||||22 серпня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (57309) 2001 QT206||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57310) 2001 QE211||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57311) 2001 QR214||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57312) 2001 QM216||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57313) 2001 QM220||||23 серпня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (57314) 2001 QK226||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57315) 2001 QC233||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57316) 2001 QD233||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57317) 2001 QF235||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57318) 2001 QT237||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57319) 2001 QX237||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57320) 2001 QN239||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57321) 2001 QV239||||24 серпня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (57322) 2001 QX239||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57323) 2001 QN240||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57324) 2001 QX240||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57325) 2001 QS241||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57326) 2001 QY241||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57327) 2001 QY242||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57328) 2001 QC243||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57329) 2001 QE245||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57330) 2001 QR245||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57331) 2001 QU245||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57332) 2001 QL246||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57333) 2001 QX246||||24 серпня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (57334) 2001 QH252||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57335) 2001 QY254||||25 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57336) 2001 QN256||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57337) 2001 QD257||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57338) 2001 QT259||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57339) 2001 QG260||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57340) 2001 QF262||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57341) 2001 QR263||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57342) 2001 QJ264||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57343) 2001 QH269||||20 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (57344) 2001 QN269||||20 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (57345) 2001 QG275||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57346) 2001 QV277||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57347) 2001 QQ279||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57348) 2001 QW281||||19 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57349) 2001 QC282||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57350) 2001 QU285||||23 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (57351) 2001 QC287||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57352) 2001 QP287||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57353) 2001 QM288||||17 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57354) 2001 QB292||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57355) 2001 QJ292||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57356) 2001 QG293||||26 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57357) 2001 QZ296||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57358) 2001 QB297||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 57359 Робкроуфорд (Robcrawford)||2001 RC||1 вересня 2001||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (57360) 2001 RJ4||||8 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57361) 2001 RE17||||11 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (57362) 2001 RO20||||7 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57363) 2001 RD25||||7 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57364) 2001 RU27||||7 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57365) 2001 RJ33||||8 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57366) 2001 RA35||||8 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57367) 2001 RM43||||13 вересня 2001||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (57368) 2001 RP44||||12 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57369) 2001 RK45||||14 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57370) 2001 RO45||||14 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57371) 2001 RB48||||10 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (57372) 2001 RK48||||11 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (57373) 2001 RX52||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57374) 2001 RZ52||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57375) 2001 RK53||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57376) 2001 RK64||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57377) 2001 RS64||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57378) 2001 RD66||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57379) 2001 RS66||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57380) 2001 RY66||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57381) 2001 RL68||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57382) 2001 RS68||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57383) 2001 RP70||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57384) 2001 RR70||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57385) 2001 RU70||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57386) 2001 RX71||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57387) 2001 RG72||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57388) 2001 RQ72||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57389) 2001 RV75||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57390) 2001 RT76||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57391) 2001 RB77||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57392) 2001 RW77||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57393) 2001 RS78||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57394) 2001 RD84||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57395) 2001 RX84||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57396) 2001 RS86||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57397) 2001 RU86||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57398) 2001 RN87||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57399) 2001 RL89||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57400) 2001 RR90||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

Див. також 
 Список астероїдів

57300